«Quemado(s)/a(s)» pueden referirse a:

Divisiones administrativas

Cuba 
 Quemados (Guantánamo).
 Quemados (La Habana).
 Quemado de Güines, Santa Clara.

España 
 Quemada (C.P. 09454), localidad y municipio en la provincia de Burgos.

EE.UU. 
 Quemado (Nuevo México), lugar designado por el censo en el condado de Catron.
 Quemado (Puerto Rico), barrio del municipio de Mayagüez.
 Quemados (Puerto Rico), barrio del municipio de San Lorenzo.
 Quemado (Texas), lugar designado por el censo en el condado de Maverick.

Miscelánea 
 Palacio Quemado, palacio presidencial en Bolivia.
 El Quemado de pantalla, un efecto casi irreversible causado por la decoloración de los píxeles de una pantalla electrónica.
 Quemado, juego del balón prisionero.
 Quemado (1996), álbum de Pez.
 Quemados, episodio (T01E07) de Almacén 13.

Otros 
 Corral Quemado, .